Börnichen bezeichnet:
 Börnichen/Erzgeb., Gemeinde im Erzgebirgskreis in Sachsen
 Börnichen (Oederan), Ortsteil der Stadt Oederan im Landkreis Mittelsachsen in Sachsen
 Börnichen (Lübben (Spreewald)), bewohnter Gemeindeteil der Stadt Lübben (Spreewald) im Landkreis Dahme-Spreewald in Brandenburg
 Börnichen (Wipper), Nebenfluss der Wipper
 Naturschutzgebiet Börnichen, im Landkreis Dahme-Spreewald

Siehe auch:
 Börnchen